Stora Äggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Äggskär (vid Innamo, Nagu), 
 Stora Äggskär (vid Öjen, Nagu),

Se även
Äggskär
Lilla Äggskär

Robotskapade Finlandförgreningar